Fourth Ward School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fourth Ward School (New York), ID-Nr. 86000474
 Fourth Ward School (Texas), ID-Nr. 78002891
 Fourth Ward School (West Virginia), ID-Nr. 04000914